Jean Boudet ist der Name folgender Personen:

* Jean Boudet (General) (1769–1809), französischer General
 Jean Jacques Boudet (1837–1915), französischer Priester und Autor
 Jean-Pierre Boudet (1748–1828), französischer Pharmazeut und Chemiker